Waschkau ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Waschkau (* 1974), deutsche Autorin, Podcasterin und Volkskundlerin
 Alexander Waschkau (* 1975), deutscher Psychologe, Podcaster und Publizist
 Detlef Waschkau (* 1961), deutscher Bildhauer und Maler
 Kirsten Waschkau (* 1961), deutsches Fotomodell, TV-Produzentin
 Paul M. Waschkau (* 1963), deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Regisseur